Drei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Abercrombie, benannt nach dem General Sir Ralph Abercromby (mit seinen verschiedenen Schreibweisen).

 HMS Abercrombie (1807), ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen, die 1807 als französische Linienschiff Aquilon vom Stapel lief und im gleichen Jahr durch die Royal Navy gekapert wurde. Sie wurde 1816 abgewrackt.
 HMS Abercrombie (1915), ein Monitor der Abercrombie-Klasse, der 1915 vom Stapel lief. Er wurde 1927 verkauft.
 HMS Abercrombie (F109), ein Monitor der Roberts-Klasse, der 1942 vom Stapel lief und 1954 abgewrackt wurde.

Literatur 
 

Abercrombie